Harvard kan syfta på:

 Harvard University – ett amerikanskt universitet
 Harvard College-observatoriet – universitets observatorium
 Harvard Stadium – amerikansk fotbollsarena
 Harvard 20 – en stjärnhop
 736 Harvard – en asteroid i huvudbältet
 North American Harvard – ett amerikanskt skolflygplan
 Harvard Man – en amerikansk dramafilm
 Harvardsystemet – en standard för hur man anger källor inom parentes

Personer
 Allison Harvard (1988–), amerikansk fotomodell